Нордеа Баскетбольная Лига 2013/2014 () — являлся 2-м сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали латвийские и эстонские команды. Победителем лиги стал латвийский клуб «ТТТ Рига».

Регламент 
Турнир проводится в четыре этапа

1) Предварительный — 13 команд с 7 октября по 21 декабря 2013 года играют между собой по одному разу.

2) Квалификационный — команды, занявшие с 1 по 6-е место, образуют группу «А», команды с 7 по 13-е место — группу «В». С 10 января по 24 марта 2014 года команды внутри групп играют между собой в два круга.

3) Отборочный — 5-я команда группы «А» со 2-й командой группы «В» и 6-я команда группы «А» с 1-й командой группы «В» образуют пары, победители которых получают путёвки в финальный раунд.

4) Финальный — четыре лучшие команды группы «А» и 2 победителя отборочного этапа образуют Финал шести, который прошел в Таллине на площадке «ЭКЛЕКС».

Участники

Турнир

Предварительный этап

Квалификационный этап

Группа А

Группа В

Отборочный этап 

|}

Финал шести

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Соревнования по баскетболу в Латвии
Баскетбол в Эстонии
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Латвии в 2013 году
Спорт в Латвии в 2014 году
Спорт в Эстонии в 2013 году
Спорт в Эстонии в 2014 году